McNary (Arizona)
 McNary (Kentucky)
 McNary (Louisiane)
 McNary (Oregon)
 McNary (Texas)

Voir aussi 

 Barrage de McNary

Homonymie de localités aux États-Unis